Енди Мари је други пут освојио турнир. У финалу је победио Давида Ферера резултатом 2:6, 6:4, 7:6(7:1).

Носиоци 

  Новак Ђоковић (четврто коло)
  '''Енди Мари (победник)
  Давид Ферер (финалиста)
  Томаш Бердих (четвртфинале)
  Хуан Мартин дел Потро (друго коло)
  Жо-Вилфрид Цонга (четврто коло)
  Јанко Типсаревић (четврто коло)
  Ришар Гаске (четвртфинале)
  Марин Чилић (четвртфинале)
  Николас Алмагро (четврто коло)
  Жил Симон (четвртфинале)
  Хуан Монако (друго коло)
  Кеј Нишикори (четврто коло)
  Милош Раонић (треће коло)
  Томи Хас (полуфинале)
  Андреас Сепи ''(четврто коло)

<li> Сем Квери (четврто коло)
<li> Филип Колшрајбер (друго коло)
<li> Александар Долгополов (треће коло)
<li> Џон Изнер (треће коло)
<li> Јежи Јанович (друго коло)
<li> Жереми Шарди (друго коло)
<li> Флоријан Мајер (друго коло)
<li> Жилијен Бенето (друго коло)
<li> Фернандо Вердаско (друго коло)
<li> Кевин Андерсон (треће коло)
<li> Мартин Клижан (друго коло)
<li> Михаил Јужни (треће коло)
<li> Григор Димитров (треће коло)
<li> Фелисијано Лопез (повукао се пре почетка турнира)
<li> Марсел Гранољерс (друго коло)
<li> Фабио Фоњини (треће коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Квалификације

Носиоци

Квалификанти

Срећни губитник

Жреб квалификација

Први квалификант

Други квалификант

Трећи квалификант

Четврти квалификант

Пети квалификант

Шести квалификант

Седми квалификант

Осми квалификант

Девети квалификант

Десети квалификант

Једанаести квалификант

Дванаести квалификант

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Отворено првенство Мајамија – мушкарци појединачно
Отворено првенство Мајамија 2013.